Oberliga 1981/82 bezeichnet:

 DDR-Fußball-Oberliga 1981/82
 DDR-Nachwuchsoberliga (Fußball) 1981/82
 Fußball-Oberliga 1981/82
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1981/82
 Fußball-Oberliga Berlin 1981/82
 Fußball-Oberliga Hessen 1981/82
 Fußball-Oberliga Nord 1981/82
 Fußball-Oberliga Nordrhein 1981/82
 Fußball-Oberliga Südwest 1981/82
 Fußball-Oberliga Westfalen 1981/82 
 DDR-Oberliga 1981/82 (Badminton)
 Eishockey-Oberliga 1981/82
 Handball-DDR-Oberliga (Frauen) 1981/82
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1981/82